Господа́рь (, , , ) — титул Великого Новгорода, правителей Великого княжества Литовского, Северо-Восточной Руси, Молдавии, Валахии, Зеты и Черногории.

Титул появился одновременно в западнорусском и сербском дипломатических языках в XIV веке как калька с латинского  (хозяин, ). В Московском государстве в начале XVII века слово было вытеснено предположительно производным от него «государем».

Этимология слова 

Слово господарь/осподарь — праславянского происхождения. Его значение на всех славянских языках — «хозяин, владелец»: русское господарь, болгарское господа́р, сербохорватское госпо́дар, словенское gospodár, чешское hospodář, польское gospodarz, белорусское гаспадар, украинское господар. В русском языке праславянское слово с первоначальным значением использовалось повсеместно: слово господарь фигурирует и в знаменитой новгородской берестяной грамоте № 247 XI века. В XV веке оно было вытеснено тюркским заимствованием хозяин.

Современным данным лингвистики противоречит выдвинутая филологами А. А. Шахматовым и Р. О. Якобсоном гипотеза о чешском происхождении русского слова (из-за отсутствия в памятниках начальной буквы г).

История 
В значении титула слово известно только по письменным памятникам сербского и древнерусского языков. Название титула возникло как калька с латинского  (хозяин, господин) в среде дипломатии правителей Галицкой Руси и Зетского княжества в XIV веке в зоне контактов латинского языка. При этом на основе имеющихся данных невозможно установить, в каком именно месте — на побережье Адриатического моря или в западной Руси первоначально возник этот титул, и кем он впоследствии был заимствован.

Титул «господарь» на Балканах был впервые зафиксирован в начале XIV века применительно к сербским правителям в документах с Дубровником. В частности, это относится к зетской династии Балшичей. Известна более поздняя печать зетского правителя Ивана Черноевича 1458 года с надписью «Иван Црноевич госпо́дар Зетски». Черногорский король Никола I сохранял титул господаря до 1918 года.

Тогда же в XIV веке титул «господарь» появляется в грамотах Великого княжества Литовского, куда он проник из Галицкой Руси. В этот период титул закрепляется за польским королём Казимиром III. Позже в грамоте 1378 года господарем, в том числе и Русской земли, титулуется князь Владислав Опольский.

Термин hospodar, начиная с XIV века, использовался в деловых документах Валашского и Молдавского княжеств. При этом в Валахии он использовался только в качестве обращения и происходил из сербского языка. А в Молдавии он был заимствован из западнорусского языка и использовался в качестве титула.

В славянских источниках XV—XIX веков молдавские и валашские правители наряду с титулом воеводы назывались господарями. В румынских источниках вместо господаря использовался титул Domn (от ). Титул господарей сохранялся ещё некоторое время после объединения Молдавского княжества с Валахией до 1881 года, когда Румыния была провозглашена королевством.

На Северо-Восточную Русь титул проник из западно-русского языка в XV веке. Возможно, это было связано с женитьбой великого князя московского Василия I на дочери великого князя Литовского Витовта, часто величаемого господарем, — Софье. Ко второй половине XV века относится закрепление титула «господарь» за удельными князьями Северо-Восточной Руси и великими князьями тверскими, а также за Великим Новгородом. Позднее Господарь Великий Новгород трансформировался в Господин Великий Новгород. На рубеже XV—XVI веков наряду с титулом господаря появляется предположительно образованный от него титул «государь», который в начале XVII века полностью вытеснил «господаря». На основании письменных документов рубежа XVI—XVII установлено, что ударение в первом слове в русском языке падало на предпоследний слог — госпо́дарь.

Носители 

 Великий Новгород в XV веке
 Гедиминовичи в XIV—XV веках
 Пясты в XIV веке
 Рюриковичи в XV—XVII веках
 Балшичи в XIV веке
 Черноевичи в XV веке
 Петровичи в XIX—XX веках
 Мушаты в XIV—XVI веках

В Российской империи среди потомков молдавских господарей были такие княжеские роды, как , Кантакузен, Кантемир, Маврокордато, Мурузи. Роды  и Стурдза княжеского достоинства в России не имели, несмотря на то, что их представители также находились на русской службе.

См. также 
 
 Господа

Примечания

Литература 
 
 Hospodar — статья из энциклопедии «Британника»
 
 Авдеев А. Г. «Государь» или «господарь»? Об одном элементе титулатуры правителей Древней Руси // Российская история. 2018. — № 5. — С. 9-16.

Молдавское княжество
Титулы
Придунайская Болгария
История Валахии